Кроткая:

 Кроткая — повесть Фёдора Михайловича Достоевского (1876).
 Кроткая — драма советского режиссёра Александра Борисова по повести Ф. М. Достоевского (1960).
 Кроткая — драма чехословацкого режиссёра Станислава Барабаша по повести Ф. М. Достоевского (1967).
 Кроткая — драма французского режиссёра Робера Брессона по повести Ф. М. Достоевского (1969).
 Кроткая — драма грузинского режиссёра Автандила Варсимашвили по повести Ф. М. Достоевского (1992).
 Кроткая — фильм-балет российского режиссёра Евгения Ростовского по повести Ф. М. Достоевского (2000).
 Кроткая — фильм украинского режиссёра Сергея Лозницы (2017).

См. также 	
 Кроткий
 Кротость

Примечания